Александар Пантич (; 11 апреля 1992, Аранджеловац) — сербский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Пантич дебютировал на профессиональном уровне в составе белградского «Рада» 29 мая 2011 года, в матче сербской СуперЛиги против «Явора» из Иваницы.

В последние часы трансферного окна лета 2012 года, 31 августа, Пантич подписал годовой контракт с белградской «Црвеной Звездой».

Летом 2013 года стал игроком испанского «Вильярреала». В августе 2014 года был отдан в аренду новичку чемпионата Испании, клубу «Кордова». В следующем сезоне Пантич выступал на правах аренды за «Эйбар». В августе 2016 года на правах аренды перешёл в «Алавес».

1 февраля 2017 года Пантич на правах свободного агента подписал контракт с киевским «Динамо». Дебютировал в команде 25 февраля 2017 года в выездном матче против луганской «Зари» (2:1). Во второй половине сезона 2016/2017 регулярно выходил в основном составе, проведя 13 матчей в чемпионате. В сезоне 2017/2018 в связи со сменой тренера и изменением командной тактики потерял место в основном составе, проведя несколько матчей в чемпионате и кубке страны, а также еврокубках. В 2018 календарном году в составе команды не появлялся.

30 января 2019 года ушёл в полугодичную аренду с опцией выкупа в испанский «Кадис», выступающий в Сегунде и борющийся за попадание в Примеру. В конце марта 2019 года Александар получил серьезную травму во время тренировки и перенёс операцию на мениске. Восстановление после операции заняло весь оставшийся арендный срок. По его истечении игрок вернулся в «Динамо», заработав за время пребывания в Испании €200 тыс., так ни разу и не появившись на поле, всего дважды попав в заявку на матч.

14 августа 2019 года после отставки главного тренера киевлян Александра Хацкевича вновь был заявлен за основной состав, однако уже 2 сентября 2019 года получил статус свободного агента.

Международная карьера 
Пантич является членом молодёжной сборной Сербии с лета 2012 года. Его дебют в составе сборной состоялся 5 июня 2012 года в матче против Молодёжной сборной Фарерских островов.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Сербии (1): 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2016/17

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на srbijafudbal.net
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Кадис»